Glasbrenner bzw. Glaßbrenner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Glaßbrenner (1810–1876), eigentlich Georg Adolph Theodor Glasbrenner, deutscher Humorist und Satiriker
 Adele Peroni-Glaßbrenner (1811–1895), österreichische Theaterschauspielerin